ANOPS (, Анализатор периодических сигналов шума) — серия польских специализированных компьютеров, предназначенных для оказания помощи при проведении биомедицинских испытаний и исследований. Компьютеры собирались на кафедре электроники в исследовательском отделении института информатики Варшавского политехнического университета (ныне кафедра электроники и информационной техники Варшавского политехнического университета) при поддержке Варшавской медицинской академии. Руководителем конструкторского бюро был профессор .

Было выпущено несколько моделей ANOPS, в том числе ANOPS-1 (1966 год) на электронных лампах, ANOPS-10 (1971 год) на транзисторах и ANOPS-101 (1975 год) на интегральных схемах. В 1967—1986 годах было выпущено 150 экземпляров компьютеров ANOPS.

Данные первой версии 
 Количество каналов: 4
 Входное сопротивление: 20 kΩ
 Линейный диапазон: ± 3 V
 Линейность аналого-цифрового преобразователя: 1 %
 Количество адресов (точек анализа, ячеек): 256
 Время анализа: 1/32, 1/16....8 с
 Задержка между импульсом и анализом: 1/64, 1/32....4 с
 Количество повторений: 32, 64....2049
 Выходной импульс синхронизации: +12 V 120 μs
 Объём ячейки памяти: 17 бит

Примечания 

Компьютеры Польши
Мейнфреймы